Bombarda (instrument), instrument musical de vent
 Bombarda (arma), arma de foc de l'edat mitjana
 Bombarda (vaixell)